Majuskel kan syfta på:

 Majuskel (handskrift) – i handskrift ett annat ord för versal
 Majuskelskrift – skrift skriven för hand med majuskler, vanlig i antika handskrifter